

Patronyme 

 Alfredo Rodas (1951-), arbitre équatorien de football ;
 Haroldo Rodas (1946-2020), diplomate et homme politique guatémaltèque ;
 Héctor Rodas (1988-), footballeur espagnol ; 
 Jorge Rodas (1971-), footballeur guatémaltèque ;
 Julián Rodas (1982-), coureur cycliste colombien ;
 Julio Rodas (1966-), footballeur guatémaltèque ;
 Manuel Rodas (1984-), coureur cycliste guatémaltèque ;
 Sebastián Rodas (1994-), coureur cycliste colombien.

Toponyme 

 Rodas, une ville située dans la province de Cienfuegos, à Cuba.

Patronyme hispanique